Алекса́ндр Анто́нович Ковалёв:
 Ковалёв, Александр Антонович (1899—1942) — деятель советских спецслужб, комдив.
 Ковалёв, Александр Антонович (род. 1938) — советский и российский дипломат, заведующий кафедрой международного права Дипломатической Академии МИД России. 
 Ковалёв, Александр Антонович (1873—1914) — герой Первой мировой войны.